Лас Винатас има више значења:

 Лас Винатас (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Винатас (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику